Fīrūzkūh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fīrūzkūh (kommunhuvudort i Iran), Teheran, 
 Shahrestān-e Fīrūzkūh, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar